Bundestagswahlkreis 105 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Mettmann II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Mettmann I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Lippe I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Detmold – Lippe (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Bielefeld – Halle (1949 bis 1961)